Dániel Kiss (płotkarz) – węgierski lekkoatleta, brązowy medalista mistrzostw Europy
 Dániel Kiss (trójskoczek) – węgierski lekkoatleta, medalista mistrzostw Węgier